Kiviperä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kiviperä (sjö), Lappland, 
 Kiviperä (vik), Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar